Ice Cream Sandwich steht für
 Ice Cream Sandwich (Süßspeise), ein Speiseeis zwischen zwei Butterkeksen
 Ice Cream Sandwich, Name der Android-Version 4.0.x, siehe Liste von Android-Versionen#Version_4.x